Проліски — рід рослин родини холодкових.
 «Пролискы» — збірник віршів (Одеса, 1893)

Села:
 Проліски — Київська область, Бориспільський район
 Проліски — Чернігівська область, Ічнянський район

Примітки